Il doppio del Bausch & Lomb Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Amanda Coetzer e Inés Gorrochategui erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Chanda Rubin e Arantxa Sánchez Vicario hanno battuto in finale 6–1, 6–1 Meredith McGrath e Larisa Neiland.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gigi Fernández /  Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (finale)
 Chanda Rubin /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (quarti di finale)

 Kristie Boogert /  Jana Novotná (semifinali) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Laura Golarsa /  Irina Spîrlea (semifinali) 
 Elena Makarova /  Evgenija Manjukova (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bausch & Lomb Championships 1996